

Patronyme 

  (1783-1816), héros de la guerre d'indépendance du Mexique ;
 José Javier Abasolo (1957-2022), écrivain espagnol, auteur de roman noir.

Toponymes 

 Abasolo, ville de l'État de Coahuila au Mexique ;
 Abasolo, ville de l'État de Guanajuato au Mexique ;
 , ville de l'État de Nuevo León au Mexique ;
 , ville de l'État de Tamaulipas au Mexique.